Лев Каменев може да се отнася за:

 Лев Лвович Каменев (1834 – 1886) – руски художник, передвижник;
 Лев Борисович Каменев (1883 – 1936) – съветски революционер и държавен деец.